Grote bladsnijder
 Tuinbladsnijder